Hajný může být:

 hajný – lesník, myslivec

příjmení 
 Ferdinand Hajný (1899–1978) – český fotbalista
 Josef Hajný (1941–2003) – český nakladatelský redaktor a překladatel z francouzštiny, italštiny a španělštiny
 Miroslav Hajný – český fotbalista, obránce
 Pavel Hajný (* 1939) – český spisovatel, scenárista a dramaturg
 Zdeněk Hajný (1942–2014) – český malíř, grafik a psycholog

podobné jméno
 Hejný
 Hajn